Элизабет Морус () — американская фолк-певица. Известна под сценическим именем Lissie. В 2010 году выпустила свой дебютный альбом .

Биография 
Элизабет Морус родилась в 1982 году в городе Рок-Айленд, Иллинойс.

Совместно с DJ Harry приняла участие в работе над песней «All My Life», которая звучала в сериалах Доктор Хаус и Вероника Марс.

В 2008 году Ленни Кравиц пригласил её исполнить сет на открытии тура Love Revolution.

Её дебютный альбом  вышел на лейбле Columbia Records 21 июня 2010 года. К альбому вышло три сингла «In Sleep», «When I’m Alone» и «Cuckoo». Первый сингл «In Sleep» 13 марта 2010 года был избран песней дня журналом Q.

В 2012 году она приняла участие в записи заключительной песни альбома Робби Уильямса Take the Crown.

Дискография

Студийные альбомы 
  (2010)
  (2013)
  (2016)
  (2018)

Мини-альбомы 
 Lissie (2007)
 Why You Runnin''' (2009)
 Covered Up With Flowers (2011)
 Love in the City (2013)
 Cryin' to You'' (2014)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 

Певцы и певицы США
Исполнители Columbia Records
Артисты, известные под псевдонимами